Die Deutsche Eishockey-Meisterschaft 1942 war die 26. Austragung dieser Titelkämpfe.
Zugleich bildete sie die 3. Deutsche Kriegsmeisterschaft. Bei Kriegsmeisterschaften durften die Vereine sogenannte Kriegsspielgemeinschaften (KSG) eingehen. In der hier betrachteten Meisterschaft machten davon die ostpreußischen Vereine VfK Königsberg und der Rastenburger SV Gebrauch.

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe C 

Laut hockeyarchives.info wurde das Spiel Mannheim gegen Weißwasser gewertet, da Weißwasser nicht antrat.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe D 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Endrunde 
Die Kriegsereignisse verhinderten den ordnungsgemäßen Abschluss der Meisterschaft. Zunächst zogen Wien und Riessersee ihre Mannschaften zurück. Das daraufhin angesetzte Finale zwischen Mannheim und dem LTTC Rot-Weiß wurde ebenfalls kurzfristig abgesagt.

Quellen 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4.
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6.

Weblinks 
 
 oocities.org, Die Deutschen Eishockeymeister seit 1912 Teil 2: 1933–1945

Einzelnachweise 

Deutsche Eishockeymeisterschaft
Eishockeyveranstaltung 1942

Abgebrochene_Sportveranstaltung